Der Begriff Kompaktanlage steht für:
 Kompaktanlage, Art von Stereoanlage in der Unterhaltungselektronik
 Kompaktanlage im Archiv- und Bibliothekswesen, siehe Rollregal